Łupowo ist ein polnischer Ortsname:
 Łupowo (Bogdaniec), Dorf im Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Loppow, Kreis Landsberg (Warthe), Brandenburg
 Łupowo (Dźwierzuty), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Wappendorf, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen